Arblade kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arblade-le-Haut, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Arblade-le-Bas, departementet Gers i regionen Occitanien,